Belcești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Belcești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Belcești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui